Spoorlijn 290 (Tsjechië) - spoorlijn in Tsjechië, Olomouc – Šumperk
 Spoorlijn 290 (Polen) - spoorlijn in Polen, Mikułowa - Bogatynia